Seznam divizij Kopenske vojske ZDA.

Seznam

Oklepne divizije 

 1. oklepna divizija
 2. oklepna divizija
 3. oklepna divizija
 4. oklepna divizija
 5. oklepna divizija
 6. oklepna divizija
 7. oklepna divizija
 8. oklepna divizija
 9. oklepna divizija
 10. oklepna divizija
 11. oklepna divizija
 12. oklepna divizija
 13. oklepna divizija
 14. oklepna divizija
 15. oklepna divizija
 16. oklepna divizija
 17. oklepna divizija
 18. oklepna divizija
 19. oklepna divizija
 20. oklepna divizija
 21. oklepna divizija
 22. oklepna divizija
 27. oklepna divizija
 30. oklepna divizija
 40. oklepna divizija
 48. oklepna divizija
 49. oklepna divizija
 50. oklepna divizija

Pehotne divizije 

 1. pehotna divizija
 1. ekspedicijska divizija
 1. pehotna divizija (mehanizirana)
 2. pehotna divizija
 3. pehotna divizija
 3. pehotna divizija (mehanizirana)
 4. pehotna divizija
 5. pehotna divizija
 6. pehotna divizija
 7. pehotna divizija
 8. pehotna divizija
 9. pehotna divizija
 9. zračnoprevozna divizija
 10. pehotna divizija
 10. lahka divizija
 10. gorska divizija (lahka pehota)
 11. pehotna divizija
 11. zračnoprevozna divizija
 11. zračnodesantna divizija
 12. divizija
 13. zračnoprevozna divizija
 14. pehotna divizija
 17. pehotna divizija
 17. zračnoprevozna divizija
 18. zračnoprevozna divizija
 21. zračnoprevozna divizija
 22. pehotna divizija
 23. pehotna divizija
 Havajska divizija
 24. pehotna divizija
 25. pehotna divizija
 25. pehotna divizija (lahka)
 26. pehotna divizija
 27. pehotna divizija
 28. pehotna divizija
 29. pehotna divizija
 30. pehotna divizija
 31. pehotna divizija
 32. pehotna divizija
 33. pehotna divizija
 34. pehotna divizija
 35. pehotna divizija
 36. pehotna divizija
 37. pehotna divizija
 38. pehotna divizija
 39. pehotna divizija
 40. pehotna divizija
 41. pehotna divizija
 42. pehotna divizija
 43. pehotna divizija
 44. pehotna divizija
 45. pehotna divizija
 46. pehotna divizija
 47. pehotna divizija
 48. pehotna divizija
 49. pehotna divizija
 50. pehotna divizija
 51. pehotna divizija
 55. pehotna divizija
 59. pehotna divizija
 63. pehotna divizija
 65. pehotna divizija
 66. pehotna divizija
 69. pehotna divizija
 70. pehotna divizija
 71. pehotna divizija
 75. pehotna divizija
 75. divizija (trenažna podpora)
 76. pehotna divizija
 77. pehotna divizija
 78. pehotna divizija
 78. divizija (trenažna podpora)
 79. pehotna divizija
 80. pehotna divizija
 80. zračnoprevozna divizija
 80. divizija (institucionalni trening)
 81. pehotna divizija
 82. pehotna divizija
 82. zračnoprevozna divizija
 83. pehotna divizija
 84. pehotna divizija
 84. zračnoprevozna divizija
 84. divizija (institucionalni trening)
 85. pehotna divizija
 85. pehotna divizija (trenažna)
 86. pehotna divizija
 87. pehotna divizija
 88. pehotna divizija
 89. pehotna divizija
 90. pehotna divizija
 91. pehotna divizija
 91. divizija (trenažna podpora)
 92. pehotna divizija
 93. pehotna divizija
 94. pehotna divizija
 95. pehotna divizija
 96. pehotna divizija
 97. pehotna divizija
 98. pehotna divizija
 99. pehotna divizija
 100. pehotna divizija
 100. zračnoprevozna divizija
 101. pehotna divizija
 101. zračnoprevozna divizija
 101. zračnoprevozna divizija (zračnomobilna)
 101. zračnoprevozna divizija (zračnodesantna)
 102. pehotna divizija
 103. pehotna divizija
 104. pehotna divizija
 106. pehotna divizija
 108. pehotna divizija
 108. zračnoprevozna divizija
 119. pehotna divizija
 130. pehotna divizija
 135. zračnoprevozna divizija
 141. pehotna divizija
 157. pehotna divizija

Konjeniška divizija 

 1. konjeniška divizija
 2. konjeniška divizija
 3. konjeniška divizija
 21. konjeniška divizija
 24. konjeniška divizija
 61. konjeniška divizija
 62. konjeniška divizija
 63. konjeniška divizija
 64. konjeniška divizija
 65. konjeniška divizija
 66. konjeniška divizija

Glej tudi 
 seznam korpusov Kopenske vojske ZDA
 seznam brigad Kopenske vojske ZDA

Seznami vojaških enot